Europamästerskapet i handboll för herrar 2006 var de sjunde europamästerskapen för män, och de hölls i Schweiz i perioden 26 januari - 5 februari 2006. Matcherna spelades i Zürich, Basel, Bern, Sursee vid Luzern och Sankt Gallen.

Frankrike blev europamästare för första gången efter finalseger mot Spanien, och Danmark erövrade brons för tredje gången i rad. I bronsmatchen besegrades Kroatien.

 De 16 deltagande länderna spelade först en kvalificeringsomgång som omfattade fyra grupper med vardera fyra lag. 
 De tre bästa lagen från varje grupp gick vidare till andra omgången om placeringarna 1-12, och då spelade de i två grupper med vardera sex lag. 
 Lagen från Grupp A och B bildade Grupp I medan lagen från grupp C och D bildade Grupp II. 
 De inbördes resultat som erhållits i kvalifikationsomgången medfördes till andra omgången.
 De två bästa lagen i varje grupp (I och II) gick vidare till semifinalerna, de som kom på tredje plats i andra omgången fick spela om 5:e platsen, som innebär direkt kvalifikation till nästa EM 2008 i Norge.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Andra omgången

Grupp 1

Grupp 2

Slutspel

Slutspelsträd

Match om femteplats

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

All Star Team 
 Målvakt:  Thierry Omeyer, Frankrike
 Vänstersexa:  Eduard Koksjarov, Ryssland
 Vänsternia:  Iker Romero, Spanien
 Mittnia:  Ivano Balić, Kroatien
 Högernia:  Ólafur Stefánsson, Island
 Högersexa:  Søren Stryger, Danmark
 Mittsexa:  Rolando Uríos, Spanien

Externa länkar
 Handbolls-EM 2006 på eurohandball.com

2006 i Schweiz
2006
Internationella handbollstävlingar i Schweiz
Handbollssäsongen 2005/2006
Sportevenemang i Basel
Sportevenemang i Bern
Sportevenemang i Zürich
Luzern
Sankt Gallen
Zürich under 2000-talet
Bern under 2000-talet
Basel under 2000-talet